Le mot burn signifie brûler en anglais. Comme nom propre, Burn peut désigner  :

Musique

Groupes 

 Burn, un groupe de New York hardcore.

Albums 

 Burn, un album de Deep Purple.

Chansons 

 Burn, une chanson de The Cure et musique du film The Crow ;
 Burn, une chanson de Deep Purple ;
 Burn, une chanson de Nine Inch Nails et musique du film Tueurs nés;
 Burn, une chanson d'Usher ;
 Burn, une chanson d'Ellie Goulding ;
 Burn, une musique d'Apocalyptica.

Cinéma 
 Burn, film américain de Scott Storm sorti en 1998.
 Burn, film américain de Michael Windsor et d'Evan Stone sorti en 2004.
 Burn, documentaire américain de Tom Putnam et Brenna Sanchez sorti en 2012.
 Burn, film américain de Mike Gan sorti en 2019.

Patronymes
 Amos Burn (1848-1925), joueur d'échecs anglais, l'un des meilleurs au monde à la fin  du  ;
 Ian Burn (1939-1993), un artiste conceptuel australien.

Autres 
 Un burn, une figure acrobatique réalisée en deux-roues ;
 Burn, une boisson énergisante ;
 , un logiciel de gravure.